Jeanne  is een oorspronkelijk Franse meisjesnaam die is afgeleid van Johannes. Deze naam is afgeleid van het Hebreeuwse Johanan, wat betekent "Jahweh is genadig".

Bekende naamdraagsters
 Jeanne d'Albret, koningin van Navarra
 Jeanne d'Arc, Franse vrijheidsstrijdster
 Jeanne-Louise Calment, de oudste mens ter wereld ooit
 Jeanne Duval, minnares van Charles Baudelaire

Externe link
 Populariteit, verspreiding en verklaring van de naam Jeanne, Nederlandse Voornamenbank, Meertens Instituut.

Meisjesnaam